Jaszczołd  ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Jaszczołd (1808–1873), polnischer Architekt
 Wojciech Jaszczołd (1763–1821), polnischer Bildhauer, Maler und Architekt